Kenneth Houdret est un footballeur belge, né le  à Charleroi en Belgique. Il évolue au FCV Dender EH au poste de milieu de terrain.

Biographie

Palmarès 
  RSC Charleroi
 Championnat de Belgique de D2
 Vainqueur :  2012

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur belge
Naissance en août 1993
Naissance à Charleroi
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur d'Oud-Heverlee Louvain
Joueur de la Royale Union saint-gilloise 
Joueur du FCV Dender EH